

События 

 Крещение Олафа Шведского.
 «Англосаксонские хроники» упоминают под этим годом условие, по которому люди, имеющие восемь наделов, должны приобрести шлем и кольчугу.
 Болеслав Храбрый захватывает крепость Бауцен.
 При катепане Куркуа вспыхивает восстание под предводительством некоего Мели, знатного жителя города Бари. По своей сути это было обычное в это время выражение протеста, которые нередко происходили в городах. Усмирение мятежа было не таким лёгким и сопровождалось многократными столкновениями, в которых на стороне горожан были и сарацины.
 Махмуд Газневи разбил караханидов.
 Миссионер Бруно в степи крестит печенегов.
 Война тангутов с уйгурами.
 Рождение Ацухира, сына Итидзё.

Продолжающиеся события 
 Начало крестьянских волнений в Бретани (до 1024 года)
 1008—1016 — эмир Хорезма Ма’мун II.

Русь 
 Создание миссионером архиепископом Бруно Кверфуртским Печенежской епархии Киевской митрополии.
 По преданию, князем Ярославом Владимировичем основан город Ярославль на Волге. Известен с 1071 года.
 Начало церковной деятельности Феодосия Печерского (1008—1074).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1008 году
 4 мая — Генрих I, король Франции.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1008 году
 6 или 7 апреля — Людольф, архиепископ Трира.
 Император Японии Кадзан (968—1008), сын Мураками.

См. также

Примечания